116, o ano 116 d.C.
Cento e dezesseis, o numeral
BR-116, rodovia federal do Brasil.

0116